Smíšená čtyřhra ve Wimbledonu 2017 probíhala v první polovině července 2017. Do londýnského grandslamu nastoupilo čtyřicet osm párů. Obhájcem titulu byl finsko-britská dvojice složená z deblové světové jedničky Henriho Kontinena a Heather Watsonové, kteří skončili jako poražní finalisté.

Vítězem se stala nejvýše nasazená švýcarsko-britská dvojice Martina Hingisová a Jamie Murray, jejíž členové získali první společný grandslamový titul a každý z nich druhý wimbledonský z mixu. Do žebříčků ATP a WTA si nepřipsali žádné body a rozdělili si částku 100 000 liber, poražení finalisté pak poloviční prémii.

Nasazené páry 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Jamie Murray /  Martina Hingisová (vítězové)
  Bruno Soares /  Jelena Vesninová (semifinále)
  Łukasz Kubot /  Čan Jung-žan (nenastoupili)  Ivan Dodig /  Sania Mirzaová (3. kolo)
  Édouard Roger-Vasselin /  Andrea Hlaváčková (2. kolo)
  Rajeev Ram /  Casey Dellacquová (2. kolo)
  Raven Klaasen /  Katarina Srebotniková (2. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Čan Chao-čching (2. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Abigail Spearsová (3. kolo)  Rohan Bopanna /  Gabriela Dabrowská (čtvrtfinále)
  Daniel Nestor /  Andreja Klepačová (3. kolo)
  Max Mirnyj /  Jekatěrina Makarovová (3. kolo)
  Ajsám Kúreší /  Anna-Lena Grönefeldová (2. kolo)
  Marcin Matkowski /  Květa Peschkeová (2. kolo)
  Michael Venus /  Barbora Krejčíková (3. kolo)
  Roman Jebavý /  Lucie Hradecká (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2017